Il singolare del torneo di tennis City Of Surprise Women's Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Michelle Larcher De Brito che ha battuto in finale Claire Feuerstein 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Irina Falconi (secondo turno)
 Stéphanie Foretz Gacon (quarti di finale)
 Shuai Zhang (primo turno)
 Andrea Hlaváčková (quarti di finale)

 Michelle Larcher De Brito (campionessa)
 Mihaela Buzărnescu (secondo turno)
 Melanie Oudin (primo turno)
 Claire Feuerstein (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

City Of Surprise Women's Open 2012